Termenul „St. George Island” se poate referi la:

St. George Island (Alaska), insulă a statului Alaska
St. George Island (Florida), insulă a statului 
Saint George Island (Maryland) insulă a statului 
St. George Island (Worcester County, Maryland), insulă a statului 
St. George's Island, Bermuda, insulă ce aparține de Bermuda

Vezi și
St. George (dezambiguizare)